Концентрация — неоднозначный термин:

 Концентрация частиц;
 Концентрация смеси;
 Концентрация напряжений
 Концентрация внимания.
 Концентрация экономическая
 Концентрация рыночная
 Концентрация (в физиологии)

См. также 
 Концентрат
 Концентрирование